Miejscowości w USA:
 Reedsville – jednostka osadnicza w stanie Pensylwania, w hrabstwie Mifflin
 Reedsville – miejscowość w stanie Wirginia Zachodnia, w hrabstwie Preston
 Reedsville – wieś w stanie Wisconsin, w hrabstwie Manitowoc